

Зеленциці — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Зеленциці — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства